DJ steht als Abkürzung für:
 DJ, Disk Jockey, eine Person, die Tonträger vor einem Publikum abspielt
 Air Djibouti (1963), eine ehemalige Fluggesellschaft (IATA-Code)
 Chevrolet DJ, ein Pkw-Modell aus den 1940er Jahren
 Deejay, Vokalist in jamaikanischen Musikstilen wie Reggae und Dancehall
 Demokratie Jetzt, eine Bürgerbewegung der DDR
 Deutsches Jungvolk, die Bezeichnung der 10- bis 14-jährigen Angehörigen der Hitler-Jugend
 Digijet, eine Motorsteuergeräte-Baureihe von Volkswagen, z. B. im VW-Bus T3
 Dschibuti, ein ostafrikanischer Staat (nach ISO 3166)
 Nordic European Airlines, eine ehemalige schwedische Fluggesellschaft (IATA-Code)
 bis 2011 Virgin Australia, eine australische Fluggesellschaft (IATA-Code), jetzt Virgin Samoa
 Doppel-J-Harnleiterschiene, eine spezielle Form des Ureterkatheters
 Bahnhof Johanngeorgenstadt, Abkürzung gemäß Betriebsstellenverzeichnis
 DeAndre Jordan, US-amerikanischer Basketballspieler
 Doppel-J-Schiene, urologischer Katheter zur Harnleiterschienung

Kfz-Kennzeichen:
 Kroatien: Đakovo
 Niederlande: Mofas und Mopeds
 Norwegen: Oslo
 Polen: kreisfreie Stadt Jelenia Góra
 Rumänien: Kreis Dolj
 Schweden: Diplomatenkennzeichen für Tunesien
 Vereinigtes Königreich: Chester

Dj steht als Kürzel für:
 „Dj“ (für „Dosierungsanweisung vorhanden: ja“) als Kürzel auf einem Rezept macht kenntlich, dass der Patient eine schriftliche Dosierungsanweisung für das verschriebene Arzneimittel erhalten hat

.dj steht als Abkürzung für:
 .dj, länderspezifische Top-Level-Domain (ccTLD) für Dschibuti

d. J. steht als Abkürzung für:
 Der Jüngere, siehe Namenszusatz#Junior

Abkürzung